Тут вміщено перелік відомих гвинтікових та проміжних набоїв, які згуртовано за типами та калібром від найменшого до найбільшого. В основному тут перераховано сучасні набої, що активно виготовляють та застосовують у світі. Патронам, що вже вийшли з використання та виробництва, або їх виробляють обмеженими партіями на особисте замовлення (так званим ) приділено значно менше уваги.

Патрони кільцевого бою (Rimfire) 

 .17 Hornady Mach 2 (.17HM2)
 .17 Hornady Magnum Rimfire(.17HMR)
 .22 Long
 .22 Long Rifle (5,6×15 мм R)
 .22 Short
 .22 WMR (.22 Magnum)
 .22 WRF
 5mm Remington Mag

Звичайні патрони центрального бою калібром до 12,7мм/.50" (centerfire)

Дюйми 

 .17 Remington
 .17 Remington Fireball
 .17-223
 .191 (4.85mm SAA)
 .204 Ruger
 .218 Bee
 .219 Zipper
 .20 Tactical
 .20 VarTarg
 .22 BR Remington
 .22 Hornet
 .22 PPC
 .22 Spitfire (MMJ-5.7, 5.7mm MMJ)
 .220 Russian
 .220 Swift
 .221 Fireball
 .22-250 Remington (.22-250 Ackley Improved)
 .22/30 (T65 Duplex)
 .221 Remington Fireball
 .222 Remington
 .222 Remington Magnum
 .223 MINISAS
 .223 Remington (.223 AI)
 .223 WSSM
 .224 Weatherby Magnum
 .225 Winchester
 .240 Weatherby Magnum
 .243 Winchester (.243 AI)
 .243 WSSM
 .244 H&H Magnum
 .244 Remington (6 mm Remington)
 .250-3000 Savage
 .256 Winchester Magnum
 .256 Newton
 .25-06 Remington
 .25-20 Winchester
 .25-35 Winchester (6.5 x 52R)
 .25 Remington
 .25 WSSM
 .257 Roberts (.257 Roberts +P, .257 Roberts Ackley Improved)
 .257 Weatherby Magnum
 .260 Remington
 .264 warrior magnum
 .264 Winchester Magnum
 .270 Weatherby Magnum
 .270 Winchester
 .270 Winchester Short Magnum
 .270 Sabi
 .276 Pedersen
 .280 British
 .280 Remington (7 mm Express Remington)
 .280 Ross (280 Rimless Nitro Express)
 .284 Winchester
 .30 Carbine
 .30 Newton
 .30 Remington
 .30 Remington AR
 .30 TC
 .30-30 Winchester
 .30-06 Springfield
 .30-40 Krag (.30 Army)
 .30-378 Weatherby Magnum
 .300 AAC Blackout
 .300 H&H Magnum
 .300 Remington SA Ultra Mag
 .300 Remington Ultra Magnum
 .300 Ruger Compact Magnum
 .300 Savage
 .300 Weatherby Magnum
 .300 Winchester Short Magnum
 .300 Winchester Magnum
 .303 British
 .303 Savage
 .307 Winchester

 .308 Marlin Express
 .308 Norma Magnum
 .308 Winchester
 .308 Short Magnum
 .32-20 Winchester (.32 WCF, .32-20 Marlin, .32 Colt Lightning)
 .32-40 Ballard
 .32-40 Winchester
 .32 Remington
 .32 Winchester Self-Loading
 .32 Winchester Special
 .325 WSM (Winchester Short Magnum)
 .33 Winchester (.33 WCF)
 .338-378 Weatherby Magnum
 .338 Federal
 .338 Lapua Magnum
 .338 Marlin express
 .338 Remington Ultra Magnum
 .338 Ruger Compact Magnum
 .338 Sabi
 .338 Winchester Magnum
 .340 Weatherby Magnum
 .348 Winchester
 .35 Newton
 .35 Remington
 .35 Whelen
 .35 Whelen Improved
 .35 Winchester
 .35 Winchester Self-Loading
 .350 Remington Magnum
 .351 Winchester Self-Loading
 .356 Winchester
 .358 Norma Magnum
 .358 Winchester
 .375 H&H Magnum
 .375 Ruger
 .375 Remington Ultra Magnum
 .375 Weatherby Magnum
 .375 Whelen (.375-06)
 .375 Winchester
 .376 Steyr
 .378 Weatherby Magnum
 .38-40 Winchester
 .38-55 Winchester
 .40-60 Remington
 .400 H&H Magnum
 .400 Tembo
 .401 Winchester Self-Loading
 .404 Jeffery (10.75 x 73)
 .405 Winchester
 .408 CheyTac
 .416 Barrett
 .416 Remington Magnum
 .416 Rigby
 .416 Taylor
 .416 Weatherby Magnum
 .417
 .43 Mauser
 .44-40 Winchester
 .44 Remington Magnum
 .444 Marlin
 .45-70 Government
 .45-90 Sharps
 .450 Bushmaster
 .450 Marlin
 .450 Rigby
 .458 Express
 .458 Lott
 .458 Sabi
 .458 SOCOM
 .458 Winchester Magnum
 .458×2-inch American
 .460 Weatherby Magnum
 .465 H&H Magnum
 .470 Nitro Express

Метричні 

 2.7×9 мм Колібрі
 4,6×30 мм
 4,85 мм SAA (.191)
 4,92×34 мм
 5,45×39 мм
 5,56×30 мм
 5,56×45 мм НАТО
 5,6×15 мм R (.22 Long Rifle)
 5,6×50 мм Magnum
 5,6×52 мм R (.22 Savage Hi-Power)
 5,6×57 мм
 5,6×57 мм R
 5,6×61 мм SE (5,6×61 Vom Hofe Super Express)
 5,7×28 мм
 5,8×42 мм DBP87
 6×35 мм
 6 mm BR Remington
 6 мм Creedmore
 6 mm PPC
 6 mm Musgrave
 6 mm Remington
 6.5 Jonson
 6.5-284
 6,5 мм Creedmoor
 6,5 мм Grendel
 6,5 мм Remington Magnum
 6.5x50mm Arisaka
 6.5x52mm Mannlicher-Carcano
 6.5x53mmR Mannlicher
 6.5x54mm Mannlicher-Schoenauer
 6.5x55mm (ще 6.5x55 Swedish Mauser, 6.5 x 55 Mauser)
 6.5x57mm Mauser
 6.5x68mm (також відомий як 6,5×68 RWS, 6,5×68 Schüler або 6,5×68 Von Hofe Express)
 6.8 mm Remington SPC
 7 mm-08 Remington
 7-30 Waters
 7 mm BR Remington
 7 mm Express Remington (.280 Remington)
 7 mm Remington Magnum
 7 mm Remington SA Ultra Mag
 7 mm Remington Ultra Magnum
 7 mm STW
 7 mm Weatherby Magnum
 7 mm WSM (Winchester Short Magnum)
 7×33 мм Sako
 7.2 SLEC ((7.2 SPECIAL LAW ENFORCEMENT CARTRIDGE))
 7,44 мм
 7×57 мм Mauser (.275 Rigby)
 7×61 мм Sharpe & Hart

 7×64 мм Brenneke
 7×65mmR Brenneke
 7,5×55 мм Schmidt Rubin
 7,5×57 мм MAS
 Калібр 7,62 мм
 7.62×25 мм
 7,62×38 мм R
 7,62×39 мм
 7,62×45 мм vz. 52
 7,62×51 мм НАТО
 7,62×54 мм, 7,62×54 мм R (rimmed) (7.62 Russian)
 7,63×25 мм Mauser
 7,62 Jonson
 7,65×22 мм Parabellum
 7,65×53 мм Argentine (7,65×53 мм Mauser)
 7,65×53 мм R
 7,63×54 мм Greek Mannlicher-Schoenauer
 7,7×58 мм Arisaka
 7,8 SLEC ((7.8 SPECIAL LAW ENFORCEMENT CARTRIDGE))
 7,92×33 мм Kurz
 7,92×36 мм EPK
 7,92×57 мм Mauser також відомий як (8 mm Mauser
 8 mm Lebel
 8 mm Remington Magnum
 8x35mm
 8x50mmR
 8x56mm Mannlicher-Schoenauer
 8x56mmR
 8x58mm RD (rimmed danish)
 8x60mm S
 8x64mm S
 8x68mm S
 9×19 мм Парабелум (Parabellum)
 9×39 мм
 9×45 мм
 9×53 мм
 9×56 мм Mannlicher-Schoenauer
 9×57 мм Mauser
 9,3×57 мм
 9,3×62 мм
 9,3×64 мм Brenneke
 9,3×66 мм Sako
 9,3×72 мм D
 9,3×74 мм R
 9,5×57 мм Mannlicher-Schoenauer (.375 Rimless Nitro Express x 2-1/4")
 10,75×57 мм
 11×60 мм Mauser
 11.35×17 мм SR Шоубое

Великі калібри - 12,7мм/.50" та більші

Дюйми 

 .50-70 Government
 .50-90 Sharps
 .50-110 Winchester
 .50-140 Sharps
 .50 Alaskan
 .50 Beowulf
 .50 BMG (12,7×99 мм НАТО)
 .50 Peacekeeper
 .500 Black Powder Express
 .500 Jeffrey Nitro Express
 .500 No. 2 Express
 .500 Nitro Express 3"
 .500 Nitro Express for black powder 3"
 .500/450 Nitro Express
 .500/465 Nitro Express
 .505 Gibbs
 .505 Jeffery

 .510 DTC Europ
 .510 Fat Mac
 .510 Whisper
 .550 Magnum
 .550 Nitro Express
 .577 Nitro Express
 .577 Tyrannosaur (.577 T-Rex)
 .577 Snider
 .577/450 Martini-Henry
 .577/.500 Magnum Nitro Express
 .585 Nyati
 .600 Nitro Express
 .600/577 REWA
 .600 Overkill
 700 AHR
 .700 Nitro Express
 .950 JDJ

Метричні 

 12.7mm British No. 2
 12,7×99 мм НАТО, .50 BMG (універсальний)
 12,7×54 мм (дозвуковий)
 12,7×108 мм
 13×63B
 13,2×92 мм
 14,5×114 мм
 14.5 mm JDJ
 15.2 mm Steyr Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot (APFSDS)
 20×102 мм
 20×139 мм
 25×137 мм
 30×113 мм
 30×173 мм
 35×228 мм
 40×364 мм
 30×165 мм
 30×173 мм

Див. також 

 Куля (зброя)
 Куля для рушниці

 
Військові списки